Ptilopsaltis är ett släkte av fjärilar. Ptilopsaltis ingår i familjen Acrolophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Ptilopsaltis